Булин — фамилия; имеет женскую форму Булина.
 Булин, Антон Степанович (1894—1938) — русский революционер, советский партийный и военный деятель, политработник в РККА, армейский комиссар 2-го ранга.
 Булин, Николай Александрович (в монашестве Иоанн; 1893—1941) — епископ Русской православной церкви, епископ Печерский.